VDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Guárico, Valle de la Pascua, Venezuela